Thomas J. Watson – amerykański przedsiębiorca, prezes koncernu IBM
 Thomas Watson Jr. – amerykański przedsiębiorca, prezes koncernu IBM 
 Thomas E. Watson – amerykański polityk, kandydat na prezydenta w 1904